Крилатка — вид тварин родини тюленів
 Крилатка — рід скорпеноподібних риб родини Скорпенові
 Крилатка — тип плоду, сім'янка або горіх з крилоподібним придатком оплодня

 Крилатка — село в Польщі, в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства